Другое значение этого термина: 
Совершенная группа ― группа , такая что отображение  является изоморфизмом. Это отображение посылает элемент  в автоморфизм сопряжения . Инъективность этого отображения равносильна тривиальности центра, а сюръективность — тому, что каждый автоморфизм является внутренним.

Примерами являются симметрические группы  при  (теорема Гёльдера); при этом группа  имеет нетривиальный центр, а у группы  существует .

Автоморфизмы простой группы образуют почти простую группу, а автоморфизмы неабелевой простой группы — совершенную группу.

Не любая группа, изоморфная своей группе автоморфизмов, является совершенной — необходимо, чтобы изоморфизм осуществлялся отображением сопряжения. Примером группы, для которой , но которая не является совершенной, является группа диэдра .

Примечания

Литература 
 
  (chapter 7, in particular theorems 7.15 and 7.17).

Ссылки 
 : How tall is the automorphism tower of a group?

Свойства групп